Жан Сорел () е френски актьор.

Биография 
Той е роден на 25 септември 1934 година в Марсилия като Жан дьо Комбо дьо Рокбрюн. Започва да учи в Екол нормал с намерението да стане дипломат, но през 1959 година дебютира в киното и през следващите години се снима в множество френски и италиански филми.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Родени в Марсилия